Чемпионат Литвы по международным шашкам среди женщин 2013 — прошёл 21-24 февраля по круговой системе. В турнире участвовали 7 спортсменок, в том числе 2 международных гроссмейстера (GMIF), 2 мастера ФМЖД (MFF). За первое место проводился дополнительный матч. Его результат Адлите- Данилевичене 3-1.

Результаты

GMIF —международный гроссмейстер

MIF —международный  мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Lietuvos moterų 2013m. čempionatas (100) /Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Литвы 

женщин
2013 год в шашках